Никита може да се отнася за:

 Никита – мъжко име, с гръцки произход;
 Никита — селище от градски тип на полуостров Крим, Украйна;

Филми и сериали 
 „Никита“ — филм на режисьора Люк Бесон от 1990 г.;
 „Никита“ — канадски сериал по едноименния филм на Люк Бесон.
 „Никита: Отмъщението“ – американски сериал от 2010.

Личности, носещи името Никита 
 Никита Ремесиански – ранен християнски духовник и светец;
 Никита Хониат – византийски историк от края на 12 и началото на 13 в.
 Никита Хрушчов (1894-1971) — съветски политик, ръководител на СССР (1953-1964) след смъртта на Йосиф Сталин;
 Никита Михалков (р. 1945) – съветски и руски режисьор и актьор.
 Никита I – партиарх
 Никита Бичурин – руски духовник
 Никита Витюгов – руски шахматист